Roland Emmerich
Hal Emmerich
Anna Catarina Emmerich
Emma Emmerich
Christian Emmerich
Dr. Hal Emmerich

Localidades
Emmerich am Rhein

Desambiguação